Runesson ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Runesson (* 1968), schwedischer evangelischer Theologe
 Eric Runesson (* 1960), schwedischer Jurist, Mitglied der Schwedischen Akademie und Richter am Obersten Gerichtshof von Schweden